Obhájkyní titulu byla Ashleigh Bartyová, která dala přednost účasti v ženské dvouhře Wimbledonu.

Vítězkou se stala pátá nasazená Eugenie Bouchardová, když ve finále zdolala Ukrajinku a turnajovou trojku Elinu Svitolinovou po setech 6–2 a 6–2. Stala se tak prvním kanadským tenistou v historii, který vyhrál dvouhru na grandslamu, včetně seniorských soutěží. Krátce po ní triumfoval na stejném turnaji ve dvouhře juniorů její krajan Filip Peliwo.

Nasazení hráček 
  Taylor Townsendová (3. kolo)
  Jelizaveta Kuličkovová (2. kolo)
  Elina Svitolinová (finál)
  Anna Danilinová (2. kolo)
  'Eugenie Bouchardová (vítězka)
  Kateřina Siniaková (3. kolo)
  Sachia Vickeryová (3. kolo)
  Donna Vekićová (čtvrtfinále)
  Darja Gavrilovová (1. kolo)
  Chalena Schollová (1. kolo)
  Anett Kontaveitová (semifinále)
  Indy de Vroomeová (3. kolo)
  Alexandra Kiicková (3. kolo)
  Françoise Abandová (semifinále)
  María Inés Dehezaová (1. kolo)
  Ana Konjuhová (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

|team-width=175

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Taylor Townsendová
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= María Vegová
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Laura Pigossiová
| RD1-score03-1=77
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Lana Rushová
| RD1-score04-1=64
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Majar Šarífová
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Darja Salnikovová
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=1
| RD1-seed08=14
| RD1-team08= Françoise Abandaová
| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-seed09=12
| RD1-team09= Indy de Vroomeová
| RD1-score09-1=77
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Viktorija Luškovová
| RD1-score10-1=61
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3=
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Belinda Bencicová
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Emily Fanningová
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Darja Kasatkinová
| RD1-score13-1=0
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Ioana Loredana Roșcaová
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Christina Makarovová
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Donna Vekićová
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= T Townsendová
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= L Pigossiová
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=4
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= M Šaríf
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=14
| RD2-team04= F Abandová
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=
| RD2-seed05=12
| RD2-team05= I de Vroomeová
| RD2-score05-1=78
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=7
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= B Bencicová
| RD2-score06-1=66
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=5
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= IL Roșcaová
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= D Vekićová
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= T Townsendová
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=14
| RD3-team02= F Abandová
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=
| RD3-seed03=12
| RD3-team03= I de Vroomeová
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3=2
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= D Vekićová
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3=6
| RD4-seed01=14
| RD4-team01= F Abandová
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=8
| RD4-team02= D Vekićová
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=
}}

 2. sekce 

| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=79
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Jeļena Ostapenková
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=67
| RD1-score04-3=
| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= Pippa Hornová
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Aldila Sutjiadi
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Carol Zhao
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=13
| RD1-team08= Alexandra Kiicková
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-seed09=9
| RD1-team09= Darja Gavrilovová
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Marcela Zacaríasová
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=8
| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Harriet Dartová
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Sabina Šaripovová
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Kyle McPhillipsová
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Storm Sandersová
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Kateřina Siniaková
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=6
| RD2-seed01=3
| RD2-team01= E Svitolinová
| RD2-score01-1=65
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Z Maciejewská
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=2
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= A Sutjiadi
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=13
| RD2-team04= A Kiicková
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=
| RD2-seed05= 
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= S Šaripovová
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= K McPhillipsová
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=1
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= K Siniaková
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=65
| RD2-score08-3=6
| RD3-seed01=3
| RD3-team01= E Svitolina
| RD3-score01-1=77
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=13
| RD3-team02= A Kiicková
| RD3-score02-1=62
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=2
| RD3-seed03= 
| RD3-team03=| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= K Siniaková
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3=3
| RD4-seed01=3
| RD4-team01= E Svitolina
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=
}}

 Dolní polovina 
 3. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

|team-width=175
| RD1-seed01=7
| RD1-team01= Sachia Vickeryová
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Ilka Csoregiová
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Barbara Haasová
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Eden Silvaová
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Varvara Flinková
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Elise Mertensová
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Beatriz Maiaová
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=1
| RD1-seed08=11
| RD1-team08= Anett Kontaveitová
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-seed09=16
| RD1-team09= Ana Konjuhová
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Erin Routliffeová
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=
| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Catherine Harrisonová
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2='''6
| RD1-score12-3=4
| RD1-seed13= 
| RD1-team13=

4. sekce

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2012
Juniorský tenis v roce 2012